Waldhausbach ist ein Gewässername:

 Waldhausbach (Bäremattbach), linker Zufluss des Bäremattbachs (zum Dorfbach, zur Limmat in Spreitenbach) vor Spreitenbach, Bezirk Baden, Kanton Aargau
 Waldhausbach (Schlichem), rechter Zufluss der Schlichem in Hausen am Tann, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Waldhäuserbach